Сикейра (, ) — португальская фамилия и топоним. Известные носители:

 Сикейра, Гильерме (род. 1986) — бразильский футболист.
 Сикейра, Домингуш Антониу — португальский художник.
 Сикейра, Жоан Баптиста (1906—1992) — бразильский композитор и музыкальный педагог, брат Жозе Сикейры.
 Сикейра, Жозе (1907—1985) — бразильский композитор и дирижёр, брат Жоана Баптисты Сикейры.
 Сикейра, Лусиано (род. 1975) — бразильский футболист.
 Сикейра, Руй ди — португальский мореплаватель XV века.
 Сикейра, Элизеу де (1914—1990) — бразильский футболист.
 Гомес ди Сикейра, Виллиан (род. 1986) — бразильский футболист, нападающий клуба «Крузейро».
 Сикейра Кампус, Антониу (1896—1930) — бразильский военный и революционер.

Топоним 
 Сикейра-Кампус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.